Хуан Тизол (; 31 декабря 1900, Сан-Хуан — 23 апреля 1984, Инглвуд, Калифорния) — пуэрто-риканский тромбонист, джазовый композитор.

Родился в Пуэрто-Рико, в 1920 переехал в США. С 1929 по 1944 участвовал в оркестре Дюка Эллингтона. Именно в это время написал ставшие всемирно известными мелодии «Караван» (её часто приписывают Эллингтону) и «Пердидо». Позднее сотрудничал с оркестром Гарри Джеймса в Калифорнии. В 1951 вернулся к Эллингтону, вновь расстался с ним в 1953.

Ссылки 
 All Music
 Music of Puerto Rico
 Spaceagpop

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1900 году
Джазмены
Тромбонисты Пуэрто-Рико
Умершие в 1984 году